Mount Cory kan syfta på följande:

 Mount Cory, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Cory, Ohio, en ort i USA